Marius Stankevičius (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore lituano
 Rimantas Stankevičius (1944-1990) – aviatore e astronauta lituano
 Simonas Stankevičius (1995) – calciatore lituano